Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Tabomeeres
 Tachosa
 Tadaxa
 Taenerema
 Taeniopyga
 Taeniosea
 Tafalla
 Taivaleria
 Talapa
 Talapoptera
 Talariga
 Talmela
 Tamba
 Tamila
 Tamseale
 Tamseuxoa
 Tamsia
 Tamsola
 Tandilia
 Tanocryx
 Tantura
 Taphonia
 Tarache
 Tarachephia
 Tarachidia
 Taraconica
 Taramina
 Targalla
 Targallodes
 Tarista
 Tarsicopia
 Taseopteryx
 Tathodelta
 Tathorhynchus
 Tatorinia
 Tautobriga
 Taveta
 Tavia
 Tavila
 Taviodes
 Technemon
 Tectorea
 Tegarpagon
 Tegiapa
 Tegteza
 Teinoletis
 Teinoptera
 Telmia
 Telorta
 Temnoptera
 Tendarba
 Tephrialia
 Tephrias
 Tephrinops
 Tephriopis
 Tephrochares
 Teratocera
 Teratoglaea
 Tesagrotis
 Tesomonoda
 Tetanolita
 Tetracme

 Tetrapyra
 Tetrapyrgia
 Tetrargentia
 Tetrastictypena
 Tetrisia
 Teucocranon
 Thalatha
 Thalathoides
 Thalatta
 Thalerastria
 Thalomicra
 Thalpophila
 Thargelia
 Thaumasiodes
 Thausgea
 Thecamichtis
 Thegalea
 Thelidora
 Thelxinoa
 Themma
 Theotinus
 Therasea
 Thermesia
 Thermosara
 Thiachroia
 Thiacidas
 Thiochroa
 Thiona
 Thioptera
 Tholera
 Tholeropsis
 Tholocoleus
 Tholomiges
 Thopelia
 Thoracolopha
 Thoracolophotos
 Thria
 Throana
 Thurberiphaga
 Thurnerichola
 Thursania
 Thyas
 Thyatirina
 Thyatirodes
 Thyreion
 Thyrestra
 Thyria
 Thyridospila
 Thyriodes
 Thyrostipa
 Thysania
 Thysanoplusia
 Tibiocillaria
 Tibracana
 Tigrana
 Tigreana
 Tiliacea
 Timora
 Tineocephala
 Tinnodoa
 Tinolius
 Tipasa

 Tipasodes
 Tipra
 Tiracola
 Tiridata
 Tiruvaca
 Tisagronia
 Tmetolophota
 Toana
 Toanodes
 Toanopsis
 Tochara
 Tolna
 Tolnaodes
 Toanopsis
 Tolnosphingia
 Tolpia
 Tolpiodes
 Tornacontia
 Tornosinus
 Tosacantha
 Toxocampa
 Toxonprucha
 Toxophleps
 Trachea
 Tracheoides
 Tracheplexia
 Trachodopalpus
 Trachysmatis
 Tracta
 Tranoses
 Transbryoleuca
 Transeuplexia
 Translatix
 Transsimyra
 Trapezoptera
 Trauaxa
 Treitschkendia
 Triaena
 Trichagrotis
 Trichanarta
 Trichanua
 Trichestra
 Tricheurois
 Trichobathra
 Trichoblemma
 Trichocerapoda
 Trichoclea
 Trichocosmia
 Trichofeltia
 Trichogatha
 Tricholita
 Tricholonche
 Trichopalpina
 Trichophotia
 Trichoplexia
 Trichoplusia
 Trichopolia
 Trichopolydesma
 Trichoptya
 Trichordestra
 Trichorhiza
 Trichoridia

 Trichorthosia
 Trichosellus
 Trichosilia
 Trichospolas
 Trichotarache
 Trichypena
 Tricopis
 Tricraterifrontia
 Tridentifrons
 Tridepia
 Trigeminostola
 Trigonephra
 Trigonistis
 Trigonochrostia
 Trigonodes
 Trigonodesma
 Trigonophora
 Trilophia
 Trilophonota
 Tringilburra
 Triocnemis
 Triommatodes
 Triphaenopsis
 Tripseuxoa
 Tripudia
 Trisateles
 Trispila
 Trissernis
 Trissophaes
 Tristyla
 Trisula
 Trisulana
 Trisulopsis
 Tritomoceras
 Troctoptera
 Trogacontia
 Trogatha
 Trogoblemma
 Trogocraspis
 Trogogonia
 Trogotorna
 Tropidtamba
 Trothisa
 Trotosema
 Trudestra
 Trumuspis
 Tschetwerikovia
 Tuerta
 Tuertella
 Tumidifrontia
 Tunocaria
 Tunza
 Turacina
 Turanica
 Turbula
 Tycomarptes
 Tycracona
 Tympanobasis
 Tyrissa
 Tyta
 Tytroca

Примечания 

Совки
Списки бабочек